El término Sipakapense es una palabra indígena que puede referirse a:
 Sipakapense: es etnia maya ubicada en el país de Guatemala.
 Idioma sipakapense: es la lengua materna de la etnia Sipakapense.